

Geografia

Estados Unidos 
Trent (Dacota do Sul) — cidade no estado de Dakota do Sul
Trent (Texas) — cidade no estadodo Texas
Trent Woods — cidade no estado da Carolina do Norte

Reino Unido 
Rio Trent — curso d'água no condado de Staffordshire
Stoke-on-Trent — município do condado de Staffordshire

Alemanha 
Trent (Alemanha) — município alemão do estado de Meclemburgo-Pomerânia Ocidental

Aeronáutica
Rolls-Royce Trent — família de motores turbofan da Rolls-Royce
Rolls-Royce Trent 800 — motor turbofan a jato fabricado pela Rolls-Royce
Rolls-Royce Trent 900 — motor turbofan a jato fabricado pela Rolls-Royce
Rolls-Royce Trent 1000 — motor turbofan a jato fabricado pela Rolls-Royce
Rolls-Royce Trent XWB — série de motores turbofan a jato fabricados pela Rolls-Royce

História 
Caso Trent — incidente diplomático ocorrido durante a Guerra Civil Americana

Trento (desambiguação)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história